Dit is de wereldranglijst van mei 1996 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 22 mei 1996.

Mannen 05